«Бегле́ц джуду́нов» () — пятая серия двенадцатого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто». Премьера состоялась на канале BBC One 26 января 2020 года. Сценарий написали Винай Патель и Крис Чибнелл, режиссёром выступила Нида Манзур.

Главные роли исполнили Джоди Уиттакер (Тринадцатый Доктор),  (Грэм О’Брайен),  () и  (). Также в эпизоде появились Джо Мартин в роли Рут (неизвестного воплощения Доктора), Риту Арья в роли Гат, Нил Стук, Пол Кейси, Майкл Бергли, Джудит Стрит, Кэти Лаккинс, Саймон Кэрью, Ричард Хайгейт, Ричард Прайс, Мэтью Роуман. Важной особенностью серии стало появление Джона Барроумэна, вернувшегося к роли капитана Джека Харкнесса. Николас Бриггс озвучил джудунов, старых врагов Доктора, вновь появляющихся в сериале.

Сюжет 
Доктор занята поисками своего друга и врага Мастера, в то время как в её ТАРДИС приходит сообщение о незаконном вторжении космической полиции, джудунов, на Землю, в Глостер начала XXI века. Возмущённая, она требует ответа от капитана джудунов Пол-Кон-Дона, который оправдывается, говоря, что ищет здесь беглеца, укрывшегося в одном из домов города. Доктор, Яс и Райан проходят прямо в тот дом, который собрались атаковать джудуны, в то время как Грэм оказывается телепортирован на незнакомый ему космический корабль, пилотируемый капитаном Джеком Харкнессом…

В окружённом джудунами доме Яс, Райан и Доктор разговаривают с его жильцами, Рут и Ли Клейтонами. Ли Клейтон отказывается отвечать Доктору на вопрос о найденной в их доме инопланетной шкатулке, но он даёт время команде на побег, представая перед джудунами и вскоре погибая от генерала джудунов — некой женщины по имени Гат…

Рут и Доктор бегут в Глостерский собор, где рассчитывают найти ответы на вопросы о беглеце; там же их застают джудуны. Неожиданно Рут инстинктивно атакует джудунов, в том числе ставит на колени капитана Пол-Кон-Дона и вырывает ему рог, что для джудунов является ужасным унижением; она отсылает их к себе на корабль. Позднее Рут признаётся шокированному Доктору, что сама не понимает, что она сейчас сделала.

Тем временем Райан и Яс оказываются телепортированы на корабль, угнанный Джеком Харкнессом; капитан сообщает, что не может телепортировать и Доктора, а потому передаёт своё послание для неё её спутникам: он предупреждает о возможности восстания погибшей расы киберлюдей и говорит остерегаться одинокого киберчеловека… Сразу же после этого Джек вынужден вернуть компаньонов обратно в Глостер и бежать с угнанного судна…

Доктор и Рут прибывают на маяк, около которого Рут провела детство, — Доктор подозревает, что Рут не та, кем себя считает… Около маяка Доктор неожиданно находит погребённую в земле ТАРДИС; Рут же разбивает сигнальную кнопку маяка, и её тело оказывается захвачено некоторой светящейся сущностью, восстанавливающей её настоящую личность. После этого Рут представляется Доктору как Доктор. Обе не помнят друг друга в прошлом, из-за чего Рут можно называть неизвестным до этого лицом Повелителя времени… По словам Рут, она использовала арку хамелеона, чтобы перевоплотиться на время в человека и таким образом скрыть свою личность от своего партнёра, с которой заключила неизвестный контракт, — от Гат, генерала джудунов, которая также является Повелителем времени…

Доктор-Рут и Тринадцатый Доктор вместе встречаются с Гат, у которой есть приказ вернуть Доктора домой. Тринадцатый Доктор показывает Гат видение будущего разрушенного Галлифрея, во что Гат поначалу не может поверить, а затем решает убить Докторов. Пытаясь выстрелить, она случайно погибает. Рут констатирует окончание контракта о работе с джудунами, к негодованию последних, и улетает с Доктором на ТАРДИС. Оказавшись в Глостере XXI века, Рут убедительно просит их расстаться, что и происходит.

Встречаясь со спутниками, Тринадцатый Доктор узнаёт о сообщении от Джека Харкнесса. Не понимая всего с ней произошедшего, Доктор предчувствует нечто для себя в скором будущем.

Производство 
Эпизод написали Винай Патель, уже прежде писавший для сериала эпизод «Демоны Пенджаба» (2018), и ведущий сценарист сериала Крис Чибнелл. Режиссёром выступила Нида Манзур, также снявшая предыдущий эпизод сезона «Ночь ужасов Николы Теслы».. Съёмки прошли в 2019 году; съёмки в Глостере проходили в период с 22 по 23 мая того же года.

Показ

Выпуск 
Серия вышла 26 января 2020 года.

Рейтинги 
В вечер премьеры эпизод просмотрели 4,21 миллионов зрителей, что сделало её шестой самой просматриваемой программой того вечера в Великобритании. Индекс оценки аудитории для этого эпизода составил 83, что является самым высоким показателем для всего сезона. По всем британским каналам «Беглец джудунов» получила 5,57 миллионов просмотров.

Критика 
Эпизод получил одобрительный рейтинг в 100 % на сайте Rotten Tomatoes и оценку в 8,25 из 10 на основе 18 отзывов. Издания The Telegraph и Radio Times дали эпизоду 5 из 5 возможных звёзд; The Independent — 3 из 5.

Примечания

Ссылки 

Эпизоды с Тринадцатым Доктором
 Серии «Доктора Кто» на Земле